El término lista hace referencia a:

lista electoral o lista de partido es una agrupación de candidatos políticos a un cargo electo
lista cremallera, lista electoral en la que hombres y mujeres ocupan puestos alternos
lista negra, una lista de personas, instituciones u objetos que deben ser discriminados
lista Falciani, hoja de cálculo que contiene los nombres de unos 130.000 potenciales evasores fiscales 
lista rosa, en Alemania una serie de listas y bancos de datos sobre homosexuales 
lista de Swadesh, una lista de vocabulario básico
lista, listología o listogía, también listología, usada como término editorial a fin de clasificar contenidos en orden de importancia de manera progresiva o regresiva

Informática
 lista de correo electrónico, función del correo electrónico para distribuir mensajes entre múltiples usuarios  
 una lista como estructura de datos en programación
 una lista de despliegue, programa con instrucciones gráficas para un microprocesador dedicado
lista de control de acceso, concepto de seguridad informática usado para fomentar la separación de privilegios 
lista enlazada, una de las estructuras de datos fundamentales
lista gris, técnica para el control de mensajes spam
lista de contactos, colección de nombres de la pantalla en una mensajería instantánea o teléfono móvil

Apellidos
Varias personas llevan el apellido Lista:
 Alberto Lista, sacerdote, poeta y crítico literario español
 Ramón Lista, militar argentino

Geografía y urbanismo
 la calle de Lista de Madrid (actualmente calle de Ortega y Gasset), denominada así en memoria de Alberto Lista
 la estación de Lista, estación del metro de Madrid, que tomó su nombre de la calle
 el barrio de Lista de Madrid, que tomó su nombre de la calle
 el antiguo municipio de Lista, en Noruega.

Varios
lista de comprobación, herramienta de ayuda en el trabajo diseñada para reducir los errores 
lista superciliar, franja que presentan marcada algunas aves en el plumaje de la cabeza
lista loral, franja del ave desde el ojo hacia el pico de un color diferente al plumaje  
 lista de Gardiner, clasificación de los jeroglíficos egipcios en 26 subgrupos

Enlaces externos